Khachiyan ist der Familienname folgender Personen:
 Leonid Khachiyan (1952–2005), Mathematiker, siehe Leonid Gendrichowitsch Chatschijan
 Melikset Khachiyan (* 1970), armenisch-US-amerikanischer Schachmeister und Trainer